John Andrew Quale es un cantante, compositor e intérprete más conocido por el nombre artístico y personaje de Príncipe Poppycock. Quale, que se especializa en teatro musical y ópera, describe al príncipe Poppycock en su página web como un "pícaro ópera dandi.fr_poppycock.cfm Príncipe Poppycock página biográfica de John Andrew Quale

Poppycock llamó la atención nacional en 2010, cuando compitió en el quinta temporada de America's Got Talent . En septiembre 15, 2010, fue elegido como el cuarto lugar en la final a cuatro.

America's Got Talent 
Para la semana4de los cuartos de final (03 de agosto) se realizó el "Vesti la Giubba" ("Ponte el traje"), un famoso tenor aria llevaron a cabo como parte de la óperaPagliacci , escrita y compuesta por Ruggero Leoncavallo, y por primera vez en 1892. "Vesti la Giubba" es la conclusión del primer acto, cuando Canio descubre la infidelidad de su esposa, pero sin embargo, debe prepararse para su actuación como Pagliaccio el payaso, porque ' el espectáculo debe continuar. El aria es a menudo considerada como una de las más conmovedoras del repertorio operístico de la época. El dolor de Canio se retrata en el aria y ejemplo de toda la noción del "trágico payaso: sonriente por fuera, pero llorando por dentro. Esto todavía se muestra hoy como el motivo de payaso a menudo cuenta con la pintada en lágrima por la mejilla del intérprete. Quale fue disfrazado por Steve LaNasa como un payaso con una lágrima después de quitarse un gran vestuario envuelto, el traje se encendió más adelante desde el interior con varios cientos de LEDs que cambian de color.

Para la Ronda1de las semifinales (24 de agosto) Quale realizar una versión modificada "Bohemian Rhapsody", una canción de la banda británica de rock Queen, escrito por Freddie Mercury para el álbum. Una noche en la ópera(1975) Episodio 527 La canción no tiene coro, en vez de tres partes principales -un segmento de balada que termina con un solo de guitarra, un pasaje de ópera, y una sección de rock pesado .   Judith Peraino dijo que "Mercury pretende... [esta canción] para ser un" simulacro de la ópera, "algo fuera de la norma de canciones de rock, y se sigue una cierta lógica de ópera: coros de múltiples voces seguimiento se alternan con solos arialike, las emociones son excesivas, la trama confusa " El". joven héroe, después de haber confesado su crimen a su madre sale de casa para "enfrentar la verdad" y se encuentra a sí mismo en una pederasta mundo de la ópera italiana." que fue el más caro jamás dado y sigue siendo uno de los discos más elaborados de la música popular la historia . Se convirtió en la tercera del Reino Unido single más vendido de todos los tiempos .la revista Rolling Stoneclasificó como la mejor canción de 163o de todos los tiempos en su 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Por la parte superior de 10 show (7 de septiembre) Quale hizo un medley de "El Star-Spangled Banner", "The Boy Yankee Doodle", y para siempre "The Stars And Stripes  ". En el medio citó la segunda frase de los Estados Unidos "[Declaración [de Independencia]]", una declaración radical de individuales derechos humanos: "Sostenemos que estas verdades son evidente por sí mismo, que todos los hombres son creados iguales... " Esta frase se ha llamado "una de las frases más conocidas en el idioma Inglés"  Lucas, "La justificación de los Estados Unidos", 85.  y las palabras "más potentes y consecuentes de la historia estadounidense".  Ellis, creación de Estados Unidos, 55-56. Mientras hablaba, las imágenes de los Estados Americanos Derechos Civiles iconos Abraham Lincoln, Susan B. Anthony, Harvey Leche y Rosa Parks se muestran, así como una imagen de tonterías en un proyecto de ley $ 3 que evoca la frase "queer como un billete de tres dólares" o "falso como un billete de tres dólares". Perdiz, 1573, 1955.

Quale dijo que planeaba tener un rendimiento más conectado emocionalmente para la Final 4, "siento que es una fuerza que tengo como artista que en realidad no ha sido presentado tanto porque he estado centrado tanto en el espectáculo [de Got Talentde Estados Unidos]. Sigo a traer el espectáculo, pero es de esperar una emotiva interpretación de resonancia también ".  Derrick J. Lang," Final 4 antelación actúa en 'America' s Got Talent ", asociado Prensa, 9 de septiembre de 2010. Estaba zumbando por Piers Morgan. Se realizó el "Nessun dorma" ("Nadie duerme"), un aria de Giacomo Puccini's OperaTurandot (1926). Durante la actuación fue zumbando por el juez Piers Morgan. Él dijo: "Creo que has echado a perder.... Usted es culpable, me temo, de que el terrible crimen que los concursantes lo hacen muchos en este momento, de tomar un poco a ti mismo demasiado en serio. Y todo el punto de Príncipe Poppycock es que eres muy divertido Eres un gran showman Usted me hace sonreír Y no me hacen sonreír esta noche "

Actuaciones

Referencias

Bibliografía 
 
 
 Ellis, José. American creación: triunfos y las tragedias en la fundación de la República. Nueva York: Knopf, 2007. ISBN 978-0-307-26369-8.
 Lucas, Stephen E., "La justificación de los Estados Unidos: La Declaración de Independencia como un documento retórico", en el Thomas W. Benson, ed, la retórica estadounidense:. Contexto y Crítica (1989)
 Partridge, Eric, Tom Dalzell, Terry Víctor,The New Partridge, Diccionario de argot y no convencionales Inglés: J-Z, Taylor & Francis, 2006, ISBN 0-415-25938-X, 9780415259385.